Jašvili či Našvili (Jašviliové/Našviliové,  იაშვილი, v ruském přepisu Иашви́ли, Яшвили, či Яшвиль) je jméno gruzínského aristokratického (knížecího) rodu z Imeretie. Jedna z větví rodu jsou Agiašviliové.

Členové rodu

Našvili 
 Alexandr Mamulievič Našvili (*1977) – gruzínský fotbalista, hráč národního týmu.
 Iraklij Našvili – podnikatel, jedna z vůdčích osobností gruzínské politické strany „Новые правые“ (Nová pravice), v roce 2008 oznámil odchod z politiky.
 Sandro Našvili (*1985) – gruzínský fotbalista, někdejší hráč národního týmu.

Jašvili / Яшвили 
 Nana Luarsabovna Jašviliová (*1949) – gruzínská houslistka, národní umělkyně Gruzínské SSR (1988), vítězka Mezinárodní soutěže M. Longové a J. Thibauta (1967, Paříž), od roku 1993 je profesorkou hudební akademie "Volkwang" v německém Essenu
 Luarsab Seitovič Jašvili (*1907) – gruzínský houslista, národní umělec Gruzínské SSR (1983), profesor Tbiliské konservatoře (od r. 1947).
 Marine Luarsabovna Jašviliová (1932–2012) – houslistka.
 Nana Jašviliová – houslistka, vítězka soutěže Long–Thibaud–Crespin.
 Paolo Jašvili (1895—1937) – gruzínský a sovětský básník.

Jašvil / Яшвиль 
 Vladimir Jašvil
 Lev Jašvil
 Natalia Grigorjevna Jašvil (1861—1939 v Praze) ruská kněžna, malířka a ikonopiska.

Reference

Externí odkazy 
 

Gruzínská společnost
Ruské šlechtické rody